Kotrč ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Kotrč (1862–1943), tschechischer Schachspieler, Schachkomponist und Publizist
 Milan Kotrč (* 1988), tschechischer Handballspieler